Prusice (gemeente), een gemeente in Neder-Silezië met als belangrijkste plaats Prusice (Polen)
 Prusice (okres Praha-východ), een gemeente in Tsjechië